Шноре, также Шнёре, Шнор (Schnore) — фамилия немецкого происхождения:

 Шноре, Петерис (1860—1928) — капитан дальнего плавания, первый латыш, пересекший экватор на собственноручно построенной шхуне «Рота» (1887), полиглот, исследователь моря и астроном, составитель на латышском и английском языках «Лексикона телеграмм для моряков (Тelegraphic Code)», отец Рауля Шноре.
 Шноре, Рауль (1901—1962) — латвийский учёный-археолог, первооткрыватель Рижского порта и т. н. рижского корабля.
 Шноре, Эдвинс (род. 1974) — латвийский кинорежиссёр и политик.
 Шноре, Эдмунд (1904—1942) — латышский красный стрелок, коммунист-подпольщик, директор льнозавода в Елгаве (1940—1941), депутат Народного Сейма и Верховного Совета Латвийской ССР первого созыва, боец Латышской стрелковой дивизии.
 Шноре, Эльвира Давыдовна (1905—1996) — советская и латвийская учёная-археолог, исследователь этногенеза латгалов, селов и ливов, супруга Рауля Шноре.

См. также 
 Шнор

Примечания